Валье-де-ла-Серена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 120,98 км². Население — 1414 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 153 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бадахоса